Pseudidmonea är ett släkte av mossdjur. Pseudidmonea ingår i familjen Pseudidmoneidae. 

Pseudidmonea är enda släktet i familjen Pseudidmoneidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Pseudidmonea